Araba bezeichnet

 eine Provinz des spanischen Baskenlandes, siehe Álava
 eine Senke südlich des Toten Meeres im Grenzgebiet von Jordanien und Israel, siehe Arava

Siehe auch
 Arraba
 Arava